Angyalkert Brunszvik Teréz által alapított óvoda
 Angyalkert kolozsvári folyóirat (1922–1930)
 Angyalkert görögkatolikus óvoda Kazincbarcikán